Араб Махич Габбасов (12 декабря 1903, Абайский район Восточно-Казахстанской области — 10 января 2002, Алма-Ата) — советский и казахстанский растениевод, доктор сельскохозяйственных наук (1945), профессор (1954), член-корреспондент Академии наук Казахской ССР (1946), Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1961).

Племянник Халела Габбасова.

Биография 
Рано потерял родителей.

Учился в Покровском училище. В 1930 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию; в 1932—1941 годах на педагогической работе.

С 1941 в системе Академии наук Казахской ССР: старший научный сотрудник (1941—1946), директор Института пустынь (1946—1950), заведующий отделом генетики и селекции растений Института ботаники АН КазССР (1951—1977).

Изучал вопросы селекции и генетики кукурузы и риса, агротехники этих культур в условиях пустынь, разработал мероприятия по рациональному использованию естественных кормовых угодий; создал коллекции гибридов пшеницы и ржи (тритикале).

Награды 
 Почётные грамоты Верховного Совета КазССР, президиума АН СССР и АН КазССР
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За доблестный труд»

Сочинения 
 Освоение глинистой пустыни Центрального Казахстана при помощи богарного растениеводства. — Алма-Ата, 1947.
 Селекционно-генетические исследования в Казахстане. — Алма-Ата, 1959.
 Генетические аспекты формообразования кукурузы и пшеницы. — Алма-Ата, 1983.

Литература

Ссылки 
 100 лет без одиночества. Новое поколение

Растениеводы Казахстана
Растениеводы СССР
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Заслуженные деятели науки Казахской ССР